Зульфугар Абдуль-Гусейн оглы Гаджибеков (; , Шуша — , Баку) — азербайджанский советский композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1943). Брат композитора Узеира и Джейхун Гаджибековых и отец Ниязи Тагизаде-Гаджибекова.

Биография 
Зульфугар Гаджибеков родился 17 апреля 1884 года в городе Шуша. Двухэтажный жилой дом, где жил Зульфугар Гаджибеков, признан памятником истории и культуры Азербайджана.

Музыку Зульфугар изучал самостоятельно. Совместно с братом Узеиром, Муслимом Магомаевым, Гусейнкули Сарабским, М. X. Терегуловым утверждал самобытное национальное музыкальное искусство азербайджанского народа. Работал в Политуправлении Красной Армии, на Радио, в театральных организациях. Скончался 30 сентября 1950 года в Баку.

Творчество 
Зульфугар Гаджибеков – автор первой азербайджанской оперетты – «Пятидесятилетний юноша» (1909). Оперетта считается первым образцом комедийного жанра на азербайджанской сцене. Текст и музыка написаны Зульфугаром Гаджибековым, это четырехактная пьеса с простым и занимательным содержанием. Первое исполнение произведения состоялось в апреле 1911 года в Театре грузинского дворянства в Тбилиси. Позже оперетта была показана в Баку, Нахичеване, Ереване и Шуше. Произведения Зульфугара Гаджибекова сыграли важную роль в музыкальном искусстве Азербайджана. Народное повествование было использовано в опере «Ашуг Гариб», которая привнесла новое направление в творчество азербайджанских композиторов. В 1917 году он также сделал специальные костюмы для постановки оперы с фантастическим сюжетом под названием «Три ашуга, или Маликмамед». Из-за давления советской власти спектакль поставлен не был.

Первыми песнями композитора считаются «Деревенская девушка», «Пастушка» и «Солдатская песня», ставшие популярными в первой четверти ХХ века. Велика роль Зульфугара Гаджибекова в становлении азербайджанской классической музыки.

В 1932 году Зульфугар Гаджибеков написал симфоническую пьесу «Танец рабынь». Кроме того, Зульфугар Гаджибеков также создал ряд кантат. В 1935 году вместе со своим сыном Ниязи написал музыку к первому звуковому азербайджанскому фильму «Алмаз» по одноименной пьесе Джафара Джаббарлы. Последним произведением Зульфугара Гаджибекова стала кантата, которую он написал вместе с Закиром Багировым в 1950 году.

Либретто оперетты «Женатый холостяк» было выпущено в виде отдельной книги в 1914 году на русском, в 1915 году на азербайджанском языках.

В 1914 году компанией «Спорт-рекорд» оперетта «Женатый холостяк» была записана на грампластинки. Было выпущено 6 пластинок с опереттой.

Сочинения 

 Оперы
 Ашуг-Гариб (1916, Баку)
 Три ашуга (неокончена)
 Нушабэ (по Низами; неокончена)
 Музыкальные комедии
 Пятидесятилетний юноша (1909, Баку)
 Богач (1911, Тифлис)
 Женатый холостяк (оперетта) (1911, Тифлис)
 Кантата — К 30-летию Советского Азербайджана (1950, соавт. З. Багиров)
 Произведения для симфонического и духового оркестров, для оркестра азербайджанских народных инструментов, для фортепиано, хора
 Песни, музыка к спектаклям и к фильму "Алмас" (соавт. Ниязи), записи народных песен

Литература 
 Азербайджанская музыка. Сб. статей, М., 1961; Керимов С., Неутомимый талант, "Лит. Азербайджан", 1966, No 2.

Генеалогия

Источники 

 

Выпускники Закавказской учительской семинарии
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Азербайджана
Заслуженные деятели искусств Азербайджанской ССР
Таристы Азербайджана
Кеманчисты Азербайджана
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку